New School kan syfta på:

New school (dans) - alla former av nyare hiphopdanser
The New School (musikalbum) – ett musikalbum av The Tough Alliance
The New School (universitet) – ett universitet i New York
The New School for Jazz and Contemporary Music – en skola i New York, New York
New School of Architecture and Design – en arkitekturskola i San Diego